Ива́н Ива́нович Щербако́в:
 Щербаков, Иван Иванович (1915—1960) — лётчик-ас, Герой Советского Союза.
 Щербаков, Иван Иванович (1917—1978) — советский футболист и тренер.
 Щербаков, Иван Иванович (1891—1961) — русский и советский офицер, полный кавалер Ордена Святого Георгия.